Мелещенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Мелещенко, Олег Владимирович (род. 1967) — советский и российский баскетболист.
 Мелещенко, Фёдор Фомич (род. 1922) — полный кавалер ордена Славы.